Блюхер: () — прізвище німецького походження.
 Віперт фон Блюхер (1883—1863) — німецький дипломат.
 Блюхер Василь Костянтинович (1889–1938) — Маршал Радянського Союзу, репресований в 1938.
 Ґебгард-Леберехт фон Блюхер (1742–1819) — прусський генерал-фельдмаршал, учасник ряду наполеонівських воєн, командувач прусськими військами в бойових діях проти Наполеона.

Інше 
 Blücher (1937) — Важкий крейсер.

Німецькі прізвища